BiH:
 Hasići (Glamoč, BiH), naseljeno mjesto u općini Glamoč
 Hasići (Ključ, BiH), naseljeno mjesto u općini Ključ
 Hasići (Ribnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Ribnik